Moszkowski (masculin ; мошковский) ou Moszkowska (féminin ; мошковская) est un patronyme russe, désignant à l’origine celui qui est originaire de Moscou.

Personnalités 
Moszkowski est un nom de famille notamment porté par :
 Alexander Moszkowski (1851-1934), satiriste, écrivain et philosophe allemand ;
 Moritz Moszkowski (1854-1925), compositeur et pianiste allemand ;
 Natalie Moszkowska (1886-1968), économiste polonaise.